Hoffmann:
 Ernst Theodor Amadeus Hoffmann
 Friedrich Hoffmann
 Gaby Hoffmann
 Max Hoffmann